Суперкубок Италии по футболу 2005 года () — 18-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 20 августа 2005 года на стадионе «Делле Альпи» в Турине. В нём сошлись победитель Серии А сезона 2004/05 туринский «Ювентус» и обладатель Кубка Италии сезона 2004/05 миланский «Интер».

Отчёт о матче 
 35000 зрителей

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 2004/2005
 Кубок Италии по футболу 2004/2005
 Суперкубок Италии по футболу
 Дерби Италии

2005
Суперкубок Италии 2005
Суперкубок Италии 2005
Суперкубок Италии
Август 2005 года
События 20 августа
Футбольные соревнования в Турине